een samengestelde geslachtsnaam in het Nederlands namenrecht
 een Iberische of Ibero-Amerikaanse achternaam